Krzysztof Krajewski (ur. 1953) – polski prawnik
 Krzysztof Krajewski (ur. 1955) – polski geolog
 Krzysztof Krajewski (ur. 1963) – polski dyplomata
Krzysztof Krajewski (ur.  1953) – polski piłkarz